Flatskär kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Flatskär (vid Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Flatskär (vid Perkala, Iniö), Åboland, 
 Flatskär, Houtskär, Åboland, 
 Flatskär, Pargas, Åboland,

Åland 

 Flatskär (öster Sottunga, Åland), 
 Flatskär (Föglö, Åland), 
 Flatskär (invid Äspskär, Kökar, Åland), 
 Flatskär (invid Korsö, Kökar, Åland), 
 Flatskär (söder Sottunga, Åland), 
 Flatskär (Lumparland, Åland), 
 Flatskär (sydost Vårdö, Åland), 
 Flatskär (nordost Vårdö, Åland), 
 Flatskär (Saltvik, Åland),

Se även
Flåtskär
Norra Flatskäret
Södra Flatskäret

Robotskapade Finlandförgreningar